Винково — топоним:
 Винково — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.
 Винково — старое название деревни Чернишни, около которой прошёл Тарутинский бой.